Первый дивизион 1922/1923 — 23-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 10 сентября 1922 года и закончился 22 апреля 1923 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1922/1923
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1922 году
Спорт в Бельгии в 1923 году